Мэр города Хай-Вайкомб () — руководитель мэрии города Хай-Уиком в графстве Бакингемшир (Англия), который после избрания на должность мэра подвергается процедуре взвешивания на городской площади. Затем взвешивание повторяется в конце срока его работы.

История 

Мэр города английского города Хай-Уиком избирается ежегодно на годовом собрании членов Устава попечителей (), полномочия которого ограничены торжественными мероприятиями и другими функциями, в зависимости от местных обычаев и законов. Также на основании Устава попечителей один из его членов выдвигается коллегами, чтобы быть мэром города.

А традиция его взвешивания началась в 1678 году, когда жители города решили покончить с мэрами, воровавшими деньги из городской казны и буквально толстевшими от сытной жизни. После года службы мэра взвешивали снова, и глашатай сообщал «Прибавилось!» или «Не прибавилось!». В старые времена набравшего вес городского правителя могли освистать и даже закидать тухлыми помидорами и гнилыми фруктами, в настоящее время эта часть традиции отсутствует. Церемониал проходил в таком порядке: звонили городские колокола, народное шествие под дробь барабана двигалось к городской церкви, затем следовало взвешивание мэра, происходившее на площади улицы White Hart Street.

Сейчас церемония взвешивания иногда транслируется по телевидению, как это было в августе 2007 года, когда она была показана в программе B-Road Britain на телеканале ITV1.

Примечания

Ссылки 
 Mayor of High Wycombe 
 Wycombe District Council 
  BBC on this day 1958: High Wycombe weighs new mayor 
 Взвесить мэра
 В британском городе существует традиция публичного взвешивания мэра

Города Англии
Мэры городов Великобритании